Igor Julio dos Santos de Paulo, né le  à Bom Sucesso au Brésil, est un footballeur brésilien évoluant au poste de défenseur centre à l'ACF Fiorentina.

Biographie

Carrière en club

FC Liefering (2016-2017)

Red Bull Salzbourg (2017-2019)

SPAL 2013 (2019-2020) 
Le 26 juin 2019, il s'engage à la S.P.A.L. pour quatre ans.

AC Fiorentina (depuis 2020) 
Le 31 janvier 2020, il est prêté avec obligation d'achat à l'ACF Fiorentina.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur brésilien
Joueur du Red Bull Brasil
Joueur du FC Liefering
Joueur du Red Bull Salzbourg
Joueur du Wolfsberger AC
Joueur de l'Austria Vienne
Joueur de la SPAL
Joueur de la Fiorentina
Naissance en février 1998
Naissance au Minas Gerais